Green Book steht für:

 The Green Book, Handbuch der Irish Republican Army, siehe Grünes Buch (IRA)
 The Negro Motorist Green Book, Reiseführer für Afroamerikaner während der Rassentrennung
 Green Book – Eine besondere Freundschaft, US-amerikanischer Spielfilm (2018)
 Green Book, technischer Standard für Compact Discs, siehe Rainbow Books #Green Book: CD-i

Siehe auch:
 Grünes Buch